A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados da Zona I dos grupos regionais. Acontecerá de 16 a 18 de setembro.

Partidas

Romênia x República Tcheca

Rússia x Brasil

Israel x Canadá

África do Sul x Croácia

Chile x Itália

Japão x Índia

Áustria x Bélgica

Austrália x Suiça 

Copa Davis de 2011